La route fédérale R-239, appelée aussi  Route d'Orenburg  (), relie les villes de Kazan - Orenbourg - Akbulak - jusqu'à la frontière Russie-Kazakhstan.

Liens externes

Маршрут "Чебоксары-Казань-Оренбург"

Références

Liens internes
Liste des autoroutes de la Russie

R239